Música
 The Show (canção de Girls Aloud)
 The Show (canção de Lenka)

Cinema e TV
 The Show (1922), filme mudo com Oliver Hardy
 The Show (1927), filme mudo com John Gilbert e Lionel Barrymore
 The Show (documentário), sobre o hip hop (1995)
 The Show (2017), filme mudo com Famke Janssen
 The Show (programa de televisão), musical coreano de 2011